Ljestvice i sastavi liga četvrtog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2021./22.

4. NL Bjelovar-Koprivnica-Virovitica 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.  
Također i kao IV NL BJ-KC-VT 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 nsbbz.hr, 4. NL BJ-KC-VT 2021./22.  
 nsbbz.hr, 4. NL BJ-KC-VT 2021./22., wayback  
 nsbbz.hr, Glasnik 4. NL BJ-KC-VT, br. 15/2022  
 nsbbz.hr, 4. NL - službeni glasnik  
 sofascore.com  
 tipscore.com

4. NL Čakovec - Varaždin 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori:  
 rsssf.org  
 zns-varazdin.hr, 4. NL ČK-VŽ 2021/2022  
 zns-varazdin.hr, 4. NL ČK-VŽ 2021/2022, wayback  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

4. NL NS Rijeka 
Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori:  
 rsssf.org  
 sportcom.hr, ljestvica  
 sportcom.hr, ljestvica, wayback  
 sportcom.hr, rezultati  
 sofascore.com  
 tipscore.com

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska

ŽNL Šibensko-kninska

1. ŽNL Zadarska

Povezani članci  
 1. HNL 2021./22. 
 2. HNL 2021./22. 
 3. HNL 2021./22. 
 5. rang HNL-a 2021./22. 
 6. rang HNL-a 2021./22. 
 7. rang HNL-a 2021./22. 
 8. rang HNL-a 2021./22. 
 Hrvatski nogometni kup 2021./22.

Vanjske poveznice  
  sofascore.com, Croatia Amateur
  tipsscore.com, Croatia Amateur

Izvori 
 
  rsssf.com, Croatia 2021/22 - Fourth Level 
  

2021-22
 4